Ге́нрих Гомпе́рц (; 1873–1942) — австрийский философ, сын философа-позитивиста Теодора Гомперца.

Биография

Генрих Гомперц родился 18 января 1873 года в городе Вене; образование получил в местном университете.

Свою философскую точку зрения Гомперц обозначает как «патэмпиризм» (эмпиризм чувства). Философия логически проходит через пять основных воззрений: анимизм (бытие как одушевленное), метафизику (веру в реальные сущности и силы), идеологию (эмпиризм, разложение сущего на представления), критицизм (сведение бытия к априорным понятиям) и патэмпиризм. Последняя точка зрения, в которой Гомперц считает своим предшественником Рихарда Авенариуса, рассматривает высшие понятия как особые переживания чувства.

В своём труде озаглавленном «Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit» Гомперц дает обзор истории греческой этики, в центре которой стоит понятие «внутренней свободы». Одна из главных работ учёного — «Weltansschauungslehre» (I, 1905; II, 1908).

Гносеологически учение Г. Гомперца можно охарактеризовать как своеобразный, утонченный субъективизм, родственный Дэвиду Юму, Рихарду Авенариусу и «философии чувства» Генриха Фридриха Якоби. Психологически это есть попытка в параллель интеллектуализму и волюнтаризму, признающим основой сознания мышление и волю, утвердить первенство чувства в психической жизни

После прихода к власти Гитлера, Гомперц, при содействии Ф. К. С. Шиллера, покинул нацистскую Германию и переехал в Соединённые Штаты Америки, где и проработал до самой смерти в Университете Южной Калифорнии.

Генрих Гомперц умер 27 декабря 1942 года в городе Лос-Анджелесе.

Избранная библиография 

 Grundlegung der neusokratischen Philosophie. 1897
 Kritik des Hedonismus. 1898
 Weltanschauungslehre. 2 Bde. 1905/1908
 Das Problem der Willensfreiheit. 1907
 Sophistik und Rhetorik. 1912
 Philosophie des Krieges in Umrissen. 1915
 Psychologische Betrachtungen an griechischen Philosophen. 1924
 Die indische Theosophie. 1925
 Über Sinn und Sinngebilde, Erklären und Verstehen. 1929
 Philosophical Studies.

Примечания

Литература 

 Gomperz, Heinrich 
 Martin Seiler & Friedrich Stadler (Hrsg.): Heinrich Gomperz, Karl Popper und die „österreichische Philosophie“. Rodopi, Amsterdam 1994.
 Svensk uppslagsbok

Выпускники Венского университета
Философы Австрии
Философы XX века
Позитивисты
Преподаватели Университета Южной Калифорнии
Еврейские философы
Философы США